Hans Rampf ist der Name folgender Personen:

*Hans Rampf (Eishockeyspieler) (1931–2001), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
Hans Rampf (Politiker) (* 1948), deutscher Politiker (CSU)